Severozahodni teritoriji (tudi Severozahodna ozemlja, izvirno angleško: Northwest Territories ali NWT, francosko: Territoires du Nord-Ouest ali TNO) so zvezno ozemlje Kanade. Obsega velik del severozahodne Kanade med Jukonom in Nunavutom, vključno z nekaterimi otoškimi ozemlji v Beaufortovem morju in Arktičnem oceanu, na jugu pa meji na province Britansko Kolumbijo, Alberto in Saskatchewan. Prestolnica ozemlja je od leta 1967 v Yellowknifu.

Podnebje v Severozahodnih teritorijih prehaja od subarktičnega na celinskem delu do polarnega na otokih, zaradi česar je poselitev izredno redka. Podobno je z rastjem, ki prehaja od iglastih gozdov na jugu v tundro na severu. V osrednjem delu leži Veliko medvedje jezero, največje v celoti kanadsko jezero.

Severozahodni teritoriji imajo bogata nahajališča zlata, diamantov, zemeljskega plina, nafte, urana, srebra in bakra. Zaradi obsežnih geoloških virov in redke poselitve imajo Severozahodni teritoriji najvišji BDP na prebivalca v Kanadi, in če bi bili samostojna država, tudi v svetu, saj prekašajo Luksemburg, ki je sicer vodilni med državami.

Opombe in sklici 

Province in ozemlja Kanade
Ustanovitve leta 1870